Palazzo Lomellini-Doria Lamba – palazzo di Genova, situato in via Cairoli 18
 Palazzo Lamba Doria – palazzo di Genova, situato in piazza San Matteo 15